Юрий Храмов: Храмов, Юрий Алексеевич (род. 1933) — советский и украинский историк науки.
 Храмов, Юрий Васильевич (1934—2018) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор РСФСР (1988).